Sarner ist der Familienname folgender Personen:
 Arlene Sarner (* 1947), kanadische Drehbuchautorin
 Craig Sarner (* 1949), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer